USS Algorma je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Algorma (AT-34) 
 USS Algorma (ATA-212)

Algorma